Maripaense – abitanti di Maripá de Minas
Maripaense – abitanti di Maripá